Ulica Bielska w Katowicach
 Ulica Bielska w Płocku

Bielska